Валкский район () — бывший административный район на севере Латвии в области Видземе. Граничил с Валмиерским, Цесисским, Гулбенским и Алуксненским районами Латвии, а также с Эстонией.

11 ноября 1959 года к Валкскому району была присоединена часть территории упразднённого Смилтенского района.

Население

Примечания 

Районы, образованные в 1949 году
Районы, упразднённые в 2009 году
Районы Латвии